Vendi, kelta eredetű női név
Vendi, földtörténeti kor